Сожительство — незарегистрированные отношения между партнёрами, не оформленные в установленном законом порядке, не назвавшими себя даже неофициально супругами или мужем и женой. Сожительство не признается государством как брачные отношения. В России оно не является формой брака, даже при ведении общего хозяйства и рождении детей (но иногда суды объявляют браком сожительство по иску одного из сожителей или бывших сожителей). Такой союз не влечет за собой никаких правовых последствий, сожители не являются супругами и не приобретают никаких взаимных прав и обязанностей. Закон наделяет их только родительскими правами и обязанностями в отношении совместных детей. В тот период, когда права внебрачных детей отличались от прав детей, рождённых в браке, дети, рождённые в сожительстве, приравнивались к внебрачным.
 Сожительство — совместная жизнь нескольких человек в одном жилом помещении.
 Сожительство президента и премьер-министра () — термин во французской политике. Это ситуация, когда президент республики принадлежит к другой политической партии нежели парламентское большинство.
 Симбиоз — это длительное сожительство организмов двух или нескольких разных видов растений или животных, когда их отношения друг с другом очень тесны и обычно взаимно выгодны.

Примечания